Electric Youth é o sétimo single da cantora, compositora e atriz americana Debbie Gibson, e o segundo de seu segundo álbum Electric Youth. A música foi produzida por Fred Zarr e projetada por Phil Castellano para a BiZarr Music, Inc. e lançada como single em março de 1989, ela se tornou uma de suas canções mais famosas, alcançando o décimo primeiro lugar na Billboard Hot 100 e quatorze no UK Singles Chart. Douglas Breitbart foi o produtor executivo do single.

Informações 

Gibson escreveu a música como uma declaração sobre como os jovens daquela época eram vistos e como suas ideias eram frequentemente ignoradas. Quando adolescente, ela acreditava firmemente que as crenças e ideias dos jovens eram tão importantes quanto as dos adultos e a música lembrava isso às pessoas. Também os lembrou de que os jovens atuais se tornariam a próxima geração de adultos.

No Brasil fez bastante sucesso no rádio e clubes de dança, também serviu de trilha sonora das chamadas de estreia da novela Top Model de 1989 da Rede Globo mas não foi executada como tema dentro da história e portanto não entrou no LP da trilha internacional da novela. Outra canção de Debbie que serviu de trilha para chamadas da novela foi “Should’ve Been The One”.

Em 2012, Gibson regravou a música como "Electric Youth Reloaded", com arranjos e letras de rap de Jace Hall.

Recepção critica 

Bryan Buss do AllMusic descreveu a canção como "uma canção alegre e frenética que é ridiculamente cantável, mas ao mesmo tempo é difícil realmente se identificar com ela, a menos que você tenha 12 anos (ou pelo menos jovem no coração)." Christopher Thelen do The Daily Vault observou que "captura a jovialidade da música de Gibson e o sentimento despreocupado da juventude." Pop Rescue disse que é "de longe a melhor música" do álbum.

Vídeo musical 

O videoclipe para a música foi dirigido por Gibson e Jim Yukich e foi nomeado para um moonman no MTV Vídeo Music Awards 1989 por Melhor Direção de Arte em um vídeo.

Lista de faixas 

Todas as canções são escritas por Deborah Gibson

US 7” Vinil Single / Cassete Single

 Electric Youth 4:55
 We Could Be Together (Campfire Mix) 5:33

US 12” Vinil Single / CD Single

 Electric Youth (Deep House Mix) 7:35
 Electric Youth (Shep's House Dub) 5:51
 Electric Youth (7" Version) 4:55
 Electric Youth (The Electro Mix) 6:37
 Electric Youth (The Electro Dub Gone Haywire Mix) 6:31
 We Could Be Together (Campfire Mix) 5:33

Brazilian 12” Vinil Single

 A Electric Youth (LP Version/7” Version) 4:55
 B1 Electric Youth (Deep House Mix) 7:35
 B2 Electric Youth (Shep's House Dub) 5:51
 B3 Electric Youth (The Electric Dub Gone Haywire) 6:31

Outras versões

Electric Youth (Shep's House Beats) 6:00
Electric Youth (House Edit) 3:51
Electric Youth (The Electric Dub) 6:30
Electric Youth (Latin Edit) 3:53
 Electric Youth (7" House Edit) 3:54
 Electric Youth (7" Alternative Latin Edit) 3:53

Singles de 1989
Canções de música pop‎
Canções gravadas por Debbie Gibson